HPP ima više značenja.

 Alopurinol, lek
 Hipofosfatazija, bolest